Il doppio del torneo di tennis Trani Cup 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Carlos Berlocq e Cristian Villagrán che hanno battuto in finale Giorgio Galimberti e Irakli Labadze 4-6, 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Giorgio Galimberti /  Irakli Labadze (finale)
 Lukáš Dlouhý /  Jean-Claude Scherrer (primo turno)

 Carlos Berlocq /  Cristian Villagrán (Campioni)
 Alessandro Motti /  Andrea Stoppini (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Trani Cup 2005